Baldassarre Castiglione (1414-1478) – condottiero
Baldassarre Castiglione (1478-1529) – umanista
Baldassarre Castiglione (XVI secolo) – figlio di Camillo Castiglione, cavaliere
Baldassarre Castiglione (?-1703) – figlio di Francesco Castiglione, ambasciatore in Polonia
Baldassarre Castiglione (XVIII secolo) - figlio di Ororato (?-1763) 
Baldassarre Castiglioni (1851-1938) – senatore del Regno d'Italia